Winnacker ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Winnacker (* 1942), deutscher Experimentalphysiker, Sohn von Karl Winnacker
 Erich Winnacker (1889–1944), deutscher Manager im Ruhrbergbau
 Ernst-Ludwig Winnacker (* 1941), deutscher Biochemiker, Sohn von Karl Winnacker
 Karl Winnacker (1903–1989), deutscher Hochschullehrer und Wirtschaftsführer
 Susanne Winnacker (* 1959), deutsche Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin

Siehe auch:
 Winnacker-Küchler: Chemische Technik, Handbuch der Chemischen Technik